Second Congregational Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Second Congregational Church (Maine), ID-Nr. 79000156
 Second Congregational Church (Tennessee), ID-Nr. 82004053